Martucci es un apellido de origen italiano que puede referirse a:

 Alessandro Martucci (1530–1598), pintor italiano.
 Giuseppe Martucci (1856–1909), compositor, pianista y director de orquesta italiano.
 Víctor Martucci, actor de cine, radio, teatro y televisión argentino.